Die DDR-Leichtathletik-Hallenmeisterschaften wurden 1979 zum 16. Mal ausgetragen und fanden vom 17. bis 18. Februar zum vierten Mal in der Senftenberger Sporthalle Aktivist statt, bei denen in 23 Disziplinen (14 Männer/9 Frauen) die Meister ermittelt wurden.

Bei den Männern gelang es vier Athleten (Straub (1500 m), Munkelt (60 m Hürden), Krumpolt (Stab) und Schmidt (Kugel)) ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen, was bei den Frauen nur einer Athletin (Koch (100 Yards)) gelang. Bei Thomas Munkelt war es der vierte und bei Jürgen Straub sowie Matthias Schmidt jeweils der dritte Titel in Folge.

Für den sportlichen Höhepunkt sorgte die 22-jährige Marita Koch mit der neuen Hallenweltbestleistung von 10,33 s über 100 Yards. Neue DDR-Hallenbestleistungen stellten Frank Richter im 400-Meter-Lauf und Ronald Weigel im 20-km-Gehen auf.

Zu zwei Meisterehren kamen in diesem Jahr Marita Koch, Kristine Nitzsche, Klaus-Dieter Kurrat und Andreas Bäsig. Mit insgesamt 5 Gold-, 2 Silber- und 2 Bronzemedaillen stellte der SC Cottbus die erfolgreichste Mannschaft bei den Meisterschaften.

Männer

Frauen

Medaillenspiegel 
Der Medaillenspiegel umfasst die Medaillengewinner und -gewinnerinnen aller Wettbewerbe.

Literatur

Weblinks 
 Ergebnislisten

1979
Leichtathletikveranstaltung 1979
Leichtathletikwettbewerb in Senftenberg